Wak steht für:
 Wachandarja, auch Wak oder Wachan, linker Quellfluss des Pjandsch in Zentralasien
 Wachankette, auch Wak, Wakhan oder Vakhan, Hochgebirge im Nordosten Afghanistans

WAK steht für:
 Warschauer Abkommen über die Beförderung im internationalen Luftverkehr
 Westdeutsche Akademie für Kommunikation, Sitz in Köln
 Woltersdorfer Altkanal, eine Bundeswasserstraße
 Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe, Pilotanlage im Rückbau
 Wyborcza Akcja Katolicka, zu deutsch Katholische Wahlaktion, eine polnische Partei
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Wartburgkreis
 Flugplatz Ankazoabo (IATA-Code), Flughafen von Ankazoabo, Madagaskar
 Materialeigenschaft: Wärmeausdehnungskoeffizient
 Bahnhof Anklam (DS100-Code)
 Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben der Eidgenössischen Räte

wak steht für:
 Wakash-Sprachen (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 Wack
 Wag
 WAQ

Abkürzung